Лек — грошова одиниця Албанії.
 Лек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Лек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Лек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Лек () — річка в Нідерландах, один з головних рукавів Рейну в його дельті.
 Лек () — громада в Нідерландах, в провінції Гронінген.